Бокаччино — фамилия. Известные носители:
 Бокаччо Бокаччино (1468—1525) — итальянский художник эпохи Возрождения.
 Камилло Бокаччино (1501—1546) — итальянский художник эпохи маньеризма.